Шаймуратовский сельсовет — муниципальное образование в Кармаскалинском районе Башкортостана. 

Административный центр — село Шаймуратово.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Исполнительная власть 
Администрация сельского поселения Шаймуратовский сельсовет: Россия, 453018, Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Шаймуратово, ул. Шаймуратова, д. 44.

Достопримечательности 
 Музей мордовского просветителя А. Ф. Юртова.
 Памятник М. М. Шаймуратову, автор — скульптор Б. Д. Фузеев.

Известные уроженцы 
 Шаймуратов, Минигали Мингажевич (15 августа 1899 — 23 февраля 1943) — генерал-майор, командир 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии.
 Юртов, Авксентий Филиппович (1854-1916) — мордовский просветитель, педагог, автор первого мордовского букваря, исследователь эрзянского и мокшанского языков, этнографии и фольклора.

Источники 

Муниципальные образования Кармаскалинского района
Сельские поселения Башкортостана